Фернандес, Лео:* Фернандес, Лео (род. 1942) — кенийский хоккеист на траве.
 Фернандес, Лео (род. 1976) — ирландский снукерист.